Osoby o tym nazwisku:
 Ferenc Lovász – węgierski piłkarz 
 László Lovász – węgierski matematyk
 Lázár Lovász – węgierski lekkoatleta